Jakoś to będzie – amerykański film z 2001 roku, w reżyserii Justina McCarthy’ego
 Jakoś to będzie – polski film dokumentalny, krótkometrażowy z 2004 roku, w reżyserii Marcina Koszałki
 Jakoś to będzie – polski film z 2021 roku w reżyserii Sylwestra Jakimowa